Менальк (Меналк; ; ):

 «Меналк» (1810-е) — стихотворение поэта, будущего декабриста Владимира Раевского.
 «Принц Менальк» (1846) — фельетон Шарля Леконта де Лиль.

Персонажи
 Менальк (Menalcas) — пастух в сочинении Вергилия «Буколики» (; 39/37 год до н. э.).
 Менальк — рассеянный человек в сочинении французского писателя-моралиста Жана де Лабрюйера «Характеры» (; 1688).
 Менальк — персонаж сочинения французского писателя Андре Жида «Яства земные» (; 1897).